Mexické císařství (španělsky Imperio Mexicano) je název zaniklého státu na území Mexika.

 První Mexické císařství – existovalo v letech 1822–1823

 Druhé Mexické císařství (španělsky Segundo Imperio Mexicano) – existovalo v letech 1864–1867

Související články 
 Mexický císař
 Dějiny Mexika
 Agustín de Iturbide
 Maxmilián I. Mexický